Группа A Кубка африканских наций 2019 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2019 и прошёл с 21 по 30 июня. Группа состоит из сборных Египта, ДР Конго, Уганды и Зимбабве. Все матчи группы прошли в Каире (в том числе матч открытия).

Таблица 

Начало всех матчей дано по Стандартному центральноафриканскому времени (UTC+2)

Египет − Зимбабве

ДР Конго − Уганда

Уганда − Зимбабве

Египет − ДР Конго

Уганда − Египет

Зимбабве − ДР Конго

Примечания

Ссылки 
 

Кубок африканских наций 2019
Кубки африканских наций